Herwart steht für:
 Herwart (Vorname), ein männlicher Vorname, siehe dort auch zu Namensträgern
 Christoph Herwart (1464–1529), Augsburger Kaufmann

 Sturmtief Herwart, schwerer Sturm am 29. Oktober 2017

Siehe auch:
 Herwarth
 Herwarth von Bittenfeld (Adelsgeschlecht)